Асалбегим Саодатова (известна как Асал Саодатова; 4 ноября 1950, Рушанский район, ГБАО, Таджикская ССР — 4 апреля 2021, Душанбе, Таджикистан) — актриса таджикского театра и кино. Заслуженная артистка Таджикистана (1997), Народная артистка Таджикистана (2008).

Биография 
Асалбегим Саодатова родилась 4 ноября 1950 года в Рушанском районе. В 1971 году после окончания Государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарский была одним из основателей Молодежного театра.

Асалбегим Саодатова скончалась 4 апреля 2021 года в Душанбе в возрасте 70 лет.

Творчество

Театр 
Она сыграла много ролей в кино и театре. Особую популярность артистка завоевала благодаря роли «Аджузкампир» (таджикская версия Бабы-яги) в телепередаче советского периода «Алифбоджон, Алифбо!».

Кино 
Снялась в эпизоде в фильме «Одной жизни мало» (1974), в фильме «Семейные дела Гаюровых» (1975) она исполнила роль сестры Гаюровой Рукии Вохидовны.

Примечание

Литература 
 Таджикские деятели культуры. Энциклопедия / Автор-составитель Ёрмухаммад Сучони. — Душанбе, 2016. — 863 с.

Ссылки 
 
 

Актрисы XXI века
Умершие в Душанбе